Stagecoach Inn oder Stage Coach Inn ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stagecoach Inn (Ohio), ID-Nr. 79003924
 Stagecoach Inn (Tennessee), ID-Nr. 87000524
 Stagecoach Inn (Texas), ID-Nr. 83003085
 Stagecoach Inn (Utah), ID-Nr. 71000857
 Stagecoach Inn (Vermont), ID-Nr. 84000674

 Stage Coach Inn (Louisiana), ID-Nr. 80001704
 Stage Coach Inn (New York), ID-Nr. 09001080
 Stage Coach Inn (Texas), ID-Nr. 76002082